Броун () — фамилия, чаще это транскрипция английской .

Броуны — русский графский род.

Известные носители:
 Браун, Белмор (1880—1954) — американский художник.
 Броун, Георг Лоринг (1814—1889) — американский художник-пейзажист.
 Броун, Иван Юрьевич (Иоганн Георг фон Браун; 1767—1827) — русский бригадир, сын Ю. Ю. Броуна, покровитель композитора Бетховена. 
 Броун, Джон Росс — американский путешественник и писатель.
 Броун, Джордж (1790—1865) — английский генерал, участник Крымской войны.
 Броун, Максимилиан Улисс — австрийский фельдмаршал
 Броун, Патрик (1720—1790) — ирландский естествоиспытатель и врач.
 Броун, Ричард — русский кораблестроитель.
 Броун, Роберт — британский ботаник.
 Броун, Томас (1838—1919) — новозеландский энтомолог, солдат, фермер и учитель.
 Броун, Уильям (1590—1645) — английский поэт XV века.
 Броун, Юрий Юрьевич — русский генерал-аншеф, рижский генерал-губернатор.